Lecouteux peut faire référence à : 
 Antonin Lecouteux (1899-1938), un premier vice-consul de France à Barcelone tué lors d’un bombardement italien durant la guerre civile espagnole.
 Claude Lecouteux (né en 1943), médiéviste, germaniste et professeur des universités français, spécialisé dans les études médiévales allemandes.
 Édouard Lecouteux (1819-1893), agriculteur et agronome français.

 Regard Lecouteux, un regard (ouvrage permettant l'accès à une canalisation), situé dans le  de Paris.